Koutermolen (Harelbeke), een standerdmolen in Harelbeke
 Koutermolen (Kortemark), een standerdmolen in Kortemark
 Koutermolen (Peizegem), een molenromp in Peizegem
 Koutermolen (Rozebeke), een grondzeiler in Rozebeke
 Koutermolen (Sint-Martens-Latem), een standerdmolen in Sint-Martens-Latem
 De Koutermolen, een grondzeiler in Hoedekenskerke

Het woord kouter heeft betrekking op een verweerd binnenduin. Dit was een goede plek om een molen te plaatsen.